Niemcy:
 Klettgau – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut
 Klettgau – region geograficzny

Inne:
 Klettgau – hrabstwo